Tapoeripa (Brokopondo), een dorp in Brokopondo, Suriname
 Tapoeripa (Nickerie), een dorp in Nickerie, Suriname
 Tapoeripakreek, een kreek in Suriname, stroomgebied Commewijnerivier